Porecatu (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Porecatu (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná